«Пульс Києва» — міська безкоштовна газета, яка є частиною масштабного спецпроєкту для української столиці, в якому поєднано газету та інтернет-сайт, створена компанією Медіа Поінт. Видається з 14 жовтня 2008 року, виходить 5 разів на тиждень з понеділка по п'ятницю.

«Ми тримаємо руку на пульсі нашого міста, знаємо, чим воно живе, що відбувається на його вулицях і в кабінетах чиновників. Ми не просто пишемо новини — ми пропонуємо киянам стати авторами та учасниками міського проєкту, котрий об'єднує в собі щоденну безкоштовну газету та мультимедійний інтернет-портал puls.kiev.ua.»

так описують свій проєкт його творці.

Працівники проєкту також відзначають, що газета буде поєднана з сайтом, який буде допомагати столичним мешканцям у їх повсякденному житті, щоб це не було, чи пошук фільму для того, щоб гарно провести вечір, чи поради з догляду за власного авто, або навіть відповіді на проблемні питання стосовно ЖКХ.

Посилання 
 Сайт «Пульс Києва»

Газети Києва
Друковані видання, засновані 2008